Villa de Mari – edificio storico seicentesco ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia
 Villa de Mari – edificio del XVIII secolo a Cairo Montenotte, in Liguria

Ville di Genova 
Villa de Mari – villa patrizia nel quartiere Pra', nota anche come Villa delle Orsoline
Villa Doria De Mari – villa patrizia nel quartiere Sampierdarena, nota come Istituto Don Daste
Villa Gruber De Mari – in passato chiamata Villa De Mari, edificio costruito dalla famiglia de Mari nel Cinquecento, nel quartiere di Castelletto
Villa Maria De Mari – detta Villa Maria, villa patrizia nel quartiere Sestri Ponente